Черусти — железнодорожная станция необщего пользования бывшего Уршельского межотраслевого предприятия промышленного железнодорожного транспорта (по данным на 2009 год — железнодорожного отдела Уршельского стекольного завода) — вторая по значению станция на ведомственной железной дороге Черусти — Уршель. По неподтверждённым данным, ранее называлась Кагановка. 

Станция находится на северо-восточной окраине посёлка Черусти городского округа Шатура Московской области, в 1 километре от станции Черусти РЖД общего пользования. На станции 3 пути, одна боковая посадочная платформа, предназначенная на один вагон (, и одна высокая платформа, предназначенная для погрузки автомобилей в вагоны (). Пути непосредственно станции не электрифицированы, но в 200 метрах к югу по линии расположен электрифицированный тупик, использующийся сейчас как отстойник для электропоездов. Впрочем, он относится к РЖД и не имеет отношения к станции Черусти УМППЖТ.

С 2007 станция не принимает пассажиров. Теперь — это чисто грузовая станция, она выполняет функцию станции примыкания. В сутки не более 4 пар грузовых поездов на Уршель и станцию Черусти РЖД.

Вокзал 
Несмотря на то, что станция активно действует и не находится в запустении, здание вокзала примерно на одну треть продано московским дачникам, и эта часть здания представляет собой дачный дом с огородом ). Остальная часть здания используется по назначению, там работает дежурный по станции.

На здании вокзала установлена табличка с названием станции. Табличка относится примерно к 1970-м годам ().

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Ссылки 
 Железная дорога Черусти — Уршель на «Сайте о железной дороге» 

Железнодорожные станции и платформы городского округа Шатура